Ryś, wat Pools is voor lynx, kan verwijzen naar:
 Ryś, is een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź.
 ORP Ryś, een Poolse onderzeeboot van de Wilkklasse.